Henrik Lund kan syfta på:

 Henrik Lund (författare) (1875-1948) från Grönland
 Henrik Lund (konstnär) (1879-1935) från Norge